Municipio de Hickory puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Hickory (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Carroll.
 Municipio de Hickory (condado de Catawba, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Catawba.
 Municipio de Hickory (condado de Schuyler, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Schuyler.
 Municipio de Hickory (condado de Butler, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Butler.
 Municipio de Hickory (condado de Pennington, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Pennington.
 Municipio de Hickory (condado de Holt, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Holt.
 Municipio de Hickory (condado de Forest, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Forest.
 Municipio de Hickory (condado de Lawrence, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Lawrence.